Malören kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Malören, ö, Norrbottens län,

Åland 

 Malören (Sund, Åland),

Se även
Marören
Mälören